Altmann steht für:
 Ältermann, Anführer
 Altmann (Berg), Berg in den Appenzeller Alpen, Schweiz
 Altmann (Familienname), deutschsprachiger Familienname

Personen des Mittelalters:
 Altmann (Abt) († 1045), Abt im Kloster Ebersberg
 Altmann (Münsterschwarzach) († 1112 oder 1114), deutscher Benediktinerabt
 Altmann von Lurngau († 1149), Bischof von Trient und Zweitgründer des Klosters Suben
 Altmann von Passau (≈1015–1091), deutscher Klostergründer und Bischof
 Altmann der Jüngere (um 1270), Chorherr am Stift St. Florian, Dichter und Kanonist
 Altmann II. von Abensberg († 1241), Adliger

Unternehmen:
 ARS Altmann, deutscher Automobillogistiker
 Josef Altmann jun., Wiener Kerzenunternehmen und ehemaliger k.u.k. Hoflieferant
 Altmann & Kühne, Konfiserie in Wien
 Altmann Kraftfahrzeug-Werke, ehemaliger Hersteller von Dampfautomobilen

Siehe auch:
 Altman
 Altmanns